Christian Sehestedt Juul er navnet på flere personer:

 Christian Sehestedt Juul (gehejmeråd) (1741-1788) – dansk godsejer, kammerherre og gehejmeråd
 Christian Sehestedt Juul (politiker) (1806-1861) – dansk godsejer og politiker
 Christian Sehestedt Juul (1867-1941) – dansk kammerherre og hofjægermester
 Christian Sehestedt Juul (1918-1986) – dansk kammerherre og hofjægermester

Se også:
 Christian Juul-Rysensteen
 Christian Sehested